Pipeline è per antonomasia il sistema di trasporto di fluidi a mezzo di tubi, in lingua inglese, che in lingua italiana è la condotta.

Informatica
Il termine pipeline in informatica e in elettronica si riferisce a un manufatto composto da più elementi. Ogni elemento provvede a ricevere in ingresso un dato o un segnale, ad elaborarlo e poi a trasmetterlo all'elemento successivo.
 Pipeline dati – utilizzata all'interno dei moderni microprocessori
 Pipeline grafica – utilizzata dalle schede grafiche tridimensionali
 Pipeline software – utilizzata da sistemi operativi Unix-like e da alcuni programmi

Videogiochi
 Pipeline – videogioco rompicapo del 1983 per Commodore 64

Musica
 Pipeline – singolo del 1963 dei The Chantays

Cinema
 Pipeline – film del 2007 diretto da Jordan Alan